Jezioro Jasień ist der Name folgender Seen in Polen in der Woiwodschaft Pommern:

 Jezioro Jasień (Czarna Dąbrówka) (Jassener See)
 Jezioro Jasień (Danzig) (Nenkauer See)